Amerikai Egyesült Államok
Cambria (Illinois)
Cambria (Indiana)
Cambria (Iowa)
Cambria (Kalifornia) 
Cambria (Michigan)
Cambria (Minnesota)
Cambria (New York)
Cambria Heights (Queens)
Cambria (Nyugat-Virginia)
Cambria (Pennsylvania)
Cambria (Wisconsin) 
Cambria (Wyoming)
Cambria megye (Pennsylvania)
egyéb
Wales régi latin neve Cambria